IIF est un sigle qui peut désigner :
 Institut international du froid, une organisation de promotion de la connaissance du froid au niveau mondial, situé à Paris, en France ;
 Institut de la finance internationale, une association d'institutions financières internationales ;

en anglais
 , un format de fichiers informatiques utilisé par Intuit's Quickbooks ;
 Information Interchange Format, un format de sérialisation des enregistrements défini par l'ISO 2709, aussi publié dans l'ANSI Z39.2.

IIF est une abréviation qui peut désigner :
  (Immediate if), une instruction conditionnelle utilisée dans de nombreux programmes informatiques.